Wiadomość Arecibo (przesłanie z Arecibo, przekaz z Arecibo, transmisja z Arecibo) – wiadomość radiowa skierowana do potencjalnych obcych cywilizacji pozaziemskich, wyemitowana w kosmos 16 listopada 1974 roku, za pomocą radioteleskopu w Arecibo.

Wiadomość zawierała zakodowane w kodzie dwójkowym informacje o strukturze kwasu DNA, wyglądzie człowieka, liczbie ludzi na Ziemi, miejscu Ziemi w Układzie Słonecznym oraz samym radioteleskopie w Arecibo. Została wysłana w kierunku kulistej gromady gwiazd M13 w gwiazdozbiorze Herkulesa (Gromada Herkulesa, NGC 6205). Długość wiadomości wynosiła 1679 bitów. Wysłana została na częstotliwości 2380 MHz (długości fali 12,6 cm). Nadawano ją przez trzy minuty.

Wiadomość została zaprojektowana przez Franka Drake’a (dyrektora obserwatorium w Arecibo) i zespół osób pracujących w tym obserwatorium. Pomysłodawcami wysłania przez radioteleskop tego przekazu byli naukowcy z Cornell University, m.in. Carl Sagan.

Prawidłowo odczytana wiadomość zawiera 73 wiersze po 23 znaki (zera i jedynki). Kolejne wiersze opisują:
 Liczby od 1 do 10 w zapisie dwójkowym.
 Liczby atomowe podstawowych pierwiastków, z których zbudowane są związki organiczne: wodór, węgiel, azot, tlen i fosfor.
 Składniki DNA (cztery nukleotydy po dwie pary zasad: adenina, tymina, cytozyna i guanina oraz cukier deoksyryboza i reszty fosforanowe tworzące DNA)
 Prosty schemat podwójnej spirali DNA (liczba nukleotydów w DNA oraz podwójna helisa DNA)
 Średnie wymiary człowieka; Postać człowieka; Liczba ludzi na Ziemi (liczba 4292853750 mieszkańców naszej planety w listopadzie 1974 roku)
 Schemat Układu Słonecznego (z wyróżnioną Ziemią)
 Schemat czaszy radioteleskopu w Arecibo oraz średnica teleskopu (305 metrów).

Opis wiadomości 
Poszczególne części wiadomości przedstawiają:

Liczby 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 ----------------------
 0 0 0 1 1 1 1 00 00 00
 0 1 1 0 0 1 1 00 00 10
 1 0 1 0 1 0 1 01 11 01
 X X X X X X X X X X ← najmniej znaczący bit

Pierwiastki 

 H C N O P
 1 6 7 8 15
 ----------
 0 0 0 1 1
 0 1 1 0 1
 0 1 1 0 1
 1 0 1 0 1
 X X X X X

Nukleotydy 

 deoksyryboza adenina tymina deoksyryboza
 (C5OH7) (C5H4N5) (C5H5N2O2) (C5OH7)

 fosforan fosforan
 (PO4) (PO4)

 deoksyryboza cytozyna guanina deoksyryboza
 (C5OH7) (C4H4N3O) (C5H4N5O) (C5OH7)

 fosforan fosforan

Struktura DNA 

 11
 11
 11
 11
 11
 01
 11
 11
 01
 11
 01
 11
 10
 11
 11
 01
 X

 1111111111110111 1111101101011110 (dwójkowo)
 = 4 294 441 822 (dziesiętnie)

Ludzkość 

         X011011
          111111
 X0111 110111
          111011
          111111
          110000

 1110 (dwójkowo) = 14 (dziesiętnie)

 000011 111111 110111 111011 111111 110110 (dwójkowo)
 = 4 292 853 750 (dziesiętnie)

Układ Słoneczny 

                      Ziemia
 Słońce Merkury Wenus Mars Jowisz Saturn Uran Neptun Pluton

Radioteleskop 

 dwa dolne wiersze:
      100101
 ← 111110X →
 100101 111110 (dwójkowo) = 2430 (dziesiętnie)

Struktura sygnału 
Sygnał radiowy jest sygnałem cyfrowym i jest zakodowany dwójkowo. Ma wielkość 1679 bitów – ta liczba jest iloczynem dwóch liczb pierwszych 73 i 23, co odpowiada wymiarom przekazu (73 wiersze po 23 bity w wierszu)

Zobacz też 
 Płytka Pioneera
 Carl Sagan
 SETI

Linki zewnętrzne 
 El Mensaje de Arecibo 
 Message D’Arecibo 

Radioastronomia
SETI